ZG, Zg eller zg kan syfta på:

 Zeptogram – massenhet med SI-symbolen "zg"
 Zettagram – massenhet med SI-symbolen "Zg"